El término frottage puede referirse a:
 Frottage, técnica artística que consiste en el frotamiento de un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto para conseguir una impresión de la forma y textura de dicho objeto;
 Frottage, actividad sexual no penetrativa en la que se consigue la estimulación mediante el roce y frotamiento de los genitales.
 Frot, actividad sexual no penetrativa entre varones;
 Frotismo o frotteurismo, parafilia que consiste en el frotamiento contra otra persona sin su consentimiento para lograr la estimulación sexual.